Ватерпольный турнир на летней Универсиаде 1967 проходил в Токио (Япония). Соревновались мужские сборные команды. Чемпионом Универсиады стала сборная Японии.

Медальный зачёт

Ссылка 
 Universiade water polo medalists on HickokSports

Летняя Универсиада 1967
Водное поло на летних Универсиадах
1967 год в водном поло
Международные соревнования по водному поло в Японии